3-chinuklidynobenzylan
 Bugzilla
 benzodiazepiny
 .bz
 B'z
 benzimidazol
 Berliner Zeitung